Niederense steht für:

 Niederense (Ense), ein Ortsteil der Gemeinde Ense im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) 

Siehe auch:
 Nieder-Ense, ein Ortsteil der Stadt Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen (Deutschland)
 Ense (Adelsgeschlecht)